Cibalung kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Cibalung, Bogor, by, 
 Cibalung, Cilacap, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar